Žan je lahko:
 Žan, moško osebno ime 
 Žan, priimek več znanih ljudi